Olenos ist der Name mehrerer Gestalten der Griechischen Mythologie:

Olenos (Sohn des Ares), Namensgeber der aitolischen Stadt (siehe unten), Vater der Nymphen Helike und Aiga (Aix), zweier Ammen des Zeus
Olenos (Sohn des Hephaistos), Vater der Nymphen Aix (Eponyme von Aigai) und Helike in Aiolis
Olenos (Sohn des Zeus), Sohn des Zeus und der Danaide Anaxithea, Eponymin der gleichnamigen Stadt in Achaia
Olenos (Gatte der Lethaia), wurde mit seiner Gattin Lethaia versteinert
Olenos (Vater des Phokeos), ein Leleger
Olenos (Vater des Tektaphos)

Olenos ist ferner der Name mehrerer antiker griechischer Städte:

Olenos (Achaia), zwischen Dyme und Patrai gelegene Stadt in Achaia, bereits in hellenistischer Zeit verlassen
Olenos (Aitolien), nahe Pleuron gelegene Stadt in Ätolien, bereits zur Zeit Strabos zerstört